Semjon Tsjeljoeskin, een Russische poolonderzoeker
Kaap Tsjeljoeskin, noordelijkste punt van het vasteland van Eurazië
Tsjeljoeskin (schiereiland), schiereiland
Tsjeljoeskin (schip, 1933), een Russisch stoomschip